Алкмар Занстрек () или само АЗ () јесте професионални фудбалски клуб из Алкмара. Тренутно се такмичи у Ередивизији.

Основан је 10. маја 1967. спајањем клубова Алкмар '54 и Занстрек под именом АЗ '67, а јула 1986. је променио име у АЗ.

Успеси

Национални 

 Ередивизија
 Првак (2) : 1980/81, 2008/09.
 Други (2) : 1979/80, 2005/06.
 Друга лига Холандије
 Првак (3) : 1959/601, 1995/96, 1997/98.
 Други (3) : 1956/571, 1967/68, 1971/72.
 Куп Холандије
 Освајач (4) : 1977/78, 1980/81, 1981/82, 2012/13.
 Финалиста (3) : 2006/07, 2016/17, 2017/18.
 Суперкуп Холандије
 Освајач (1) : 2009.
 Финалиста (1) : 2013.

Међународни 
 УЕФА куп
 Финалиста (1) : 1980/81.
 Полуфинале (1) : 2004/05.
 Четвртфинале (2) : 2006/07, 2011/12.

 1 Као Алкмар '54

АЗ у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званични сајт

А